Psiloboletinus är ett släkte av svampar. Psiloboletinus ingår i familjen Suillaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Psiloboletinus

en:Psiloboletinus